Bernardo Lecocq (1734-1820) – ingegnere e militare spagnolo
 Charles Lecocq (1832-1918) – compositore francese
 Charles Lecocq (poeta) (1901-1922) – poeta belga
 Charlotte Lecocq (1978) – politica francese
 Patrick Lecocq (1943) – giornalista francese
 René Lecocq (1897-1978) – politico francese
 Stéphane Lecocq (1976) – calciatore francese